Округ Шатокуа () — округ штата Нью-Йорк, США. Население округа на 2010 год составляло 134 905 человек. Административный центр округа — город Мейвилл.

История 
Округ Шатокуа основан в 1808 году; назван в честь слова языка Сенека, означающее «где были выловлены рыбы». Источник образования округа Шатокуа: округ Дженеси.

География 
Округ занимает площадь 2750,6 км².

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе Шатокуа проживало 139747 человек. По оценке Бюро переписи населения США, к 2009 году население уменьшилось на 4,5 %, до 133503 человек. Плотность населения составляла 48.5 человек на квадратный километр. Согласно переписи населения 2010 года, в округе Шатокуа проживало 134 905 человек.

Примечания 

Округа штата Нью-Йорк